

Актёры и персонажи 
<p style="text-align: center;">О таблице:
 Серый цвет — персонаж не появляется.
 Курсив — персонаж появляется в роли камео.
 О — только озвучивание.
 РВ — персонаж появляется только в режиссёрской версии.
 ++ — только изображение или фотография, сам персонаж не появляется в фильме.

Примечания